

Sigle
 Ultraviolet photoelectron spectroscopy – spettroscopia fotoelettronica ultravioletta
 Uninterruptible Power Supply – gruppo di continuità
 United Parcel Service – spedizioniere internazionale
 Universal Press Syndicate
 Universal Polar Stereographic – proiezione stereografica universale polare
 University Philosophical Society – associazione studentesca del Trinity College di Dublino
 Universidad Politécnica Salesiana – università in Ecuador
 Università Pontificia Salesiana – università con sede centrale a Roma
 University of Puget Sound – università statunitense